Аннан () може значити:

Персоналії 

 Ентоні Аннан (* 1986) — ганський футболіст.
 Кофі Аннан (* 1938) — ганський дипломат.

Географія 

 Аннан (Тайвань)
 Аннан (Шотландія)